LN steht für:
 Citroën LN, ein Kleinwagen der Marke Citroën des PSA-Konzerns
 Landwirtschaftliche Nutzfläche, eine landwirtschaftliche Flächenmaßeinheit
 Lateinamerika Nachrichten, eine deutsche Monatszeitschrift über Lateinamerika und die Karibik
 Lega Nord, eine italienische Partei
 Leinen, als bibliographische Bezeichnung eines Buches mit Gewebeeinband, siehe Bucheinband#Klassifizierung nach dem verwendeten Bezugsstoff
 Liquid Nitrogen, die englische Bezeichnung von Flüssigstickstoff
 LN-Normen, eine Reihe von DIN-Normen, welche die Luftfahrt betreffen
 Lübecker Nachrichten
 Lüdenscheider Nachrichten
 Monaco, nach dem ICAO-Code
 Norwegen, als Staatszugehörigkeitszeichen bei Luftfahrzeugen, siehe Luftfahrzeugkennzeichen
 die postcode area Lincoln (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Libyan Airlines, nach dem IATA-Code

LN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Dahme-Spreewald (für Lübben)
 Großbritannien: Borehamwood (für Fahrzeuge aus London)
 Norwegen: Tønsberg in der Provinz Vestfold og Telemark
 Österreich: Bezirk Leoben
 Tschechien: Okres Louny, deutsch: Laun (auslaufend)

Ln ist:

 eine zusammenfassende Abkürzung für die Lanthanoide

ln ist:

 eine Abkürzung für die afrikanische Sprache Lingála (nach ISO 639-1)
 ein Unix-Kommando zum Setzen von Verknüpfungen zwischen Dateien, siehe ln (Unix)
 das mathematische Symbol für den natürlichen Logarithmus (Logarithmus naturalis)

LN